Thud oder Thud! steht für:

 Klonk!, ein Scheibenwelt-Roman von Terry Pratchett
 Thud!, ein im Aufbau befindliches US-amerikanisches Medienunternehmen; siehe Elon Musk#Thud (2018–2022)
 thud, eine metasyntaktische Variable